

Musica 
 Divinity – album dei The Gun Club del 1991
 Divinity – album degli Altaria del 2004
Divinity – gruppo musicale canadese

Televisione 
 Divinity – un canale televisivo privato spagnolo gestito da Mediaset España